В одиночному розряді тенісного турніру Турнір чемпіонок WTA 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Кріс Еверт-Ллойд здобула титул, у фіналі перемігши Клаудію Коде-Кільш 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт-Ллойд (переможниця)
  Клаудія Коде-Кільш (фінал)
  Мануела Малєєва (2-ге коло)
  Бонні Гадушек (півфінал)

 Кеті Ріналді (чвертьфінал)
 Габріела Сабатіні (чвертьфінал)
 Андреа Темешварі (чвертьфінал)
 Катарина Малеєва (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Турнір чемпіонок WTA